Gelone – tiranno di Gela e Siracusa
 Gelone II – tiranno di Siracusa
 Gelone – fungo del genere Pleurotus
 Gelone – quartiere di Siracusa
 Gelone – infiammazione cutanea
 Geloni – popolo della Scizia sarmatica
 Gelone – incisore di gemme, greco antico